Maximiliano Emanuel de Wurtemberg-Winnental (Stuttgart, 27 de febrero de 1689 - Dubno, 25 de septiembre de 1709), hijo de Federico Carlos de Wurtemberg-Winnental y de la Margravina Leonor Juliana de Brandeburgo-Ansbach, fue un voluntario en el ejército de Carlos XII de Suecia y un devoto amigo del rey.

En 1703, a la edad de 14 años se unió a la campaña polaca de Carlos XII antes de la Batalla de Pułtusk, y fue desde entonces conocido en todo el ejército como el Pequeño Príncipe.

El 18 de junio de 1708 fue herido en el río Berezina mientras intentaba cubrir al rey de las balas, pero se recuperó para luchar en la Batalla de Holowczyn. Más tarde fue hecho coronel de los Dragones de Buchwald.

En la Batalla de Poltava fue capturado por los rusos. Liberado poco después, murió de camino a casa en Dubno en Volinia. El rey Carlos lloró profundamente la pérdida de su "mejor y verdadero amigo".

Su corazón fue enterrado en la Iglesia de San Gumbertus en Ansbach.

Ancestros

Bibliografía 
 Klaus Merten: Maximilian Emanuel. En: Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press (Hrsg.): Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, ISBN 3-17-013605-4, p. 239.
 Gerhard Raff: Hie gut Wirtemberg allewege. Vol. 4: Das Haus Württemberg von Herzog Eberhard Ludwig bis Herzog Carl Alexander. Mit den Linien Stuttgart und Winnental. Landhege, Schwaigern 2015, ISBN 978-3-943066-39-5, pp. 570-620.
 
 Sigmund Schott: Max Emanuel, Prinz von Würtemberg, und sein Freund Karl XII., König von Schweden. Adolph Krabbe, Stuttgart 1839 (books.google.com).

Casa de Württemberg
Militares de Suecia del siglo XIX
Nacidos en Stuttgart